Tenisowy turniej WTA Bank of the West Classic 2010 odbył się w dniach 26 lipca - 1 sierpnia w amerykańskim Stanford na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 700 000 dolarów amerykańskich. Obrończynią tytułu była Francuzka Marion Bartoli.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Kalifornii